Die Abkürzung HKM steht für:

 Hessisches Kultusministerium
 Hirsch Kupfer- und Messingwerke, siehe Messingwerk Finow
 Historisch-kritische Methode (Geschichtswissenschaft), Methode für die Analyse historischer Texte
 Historisch-kritische Methode (Theologie), Anwendung der historisch-kritischen Methode auf biblische Texte
 Hokejový klub mesta, verschiedene slowakische Eishockey-Klubs, meist HKM Zvolen
 Hubkolbenmotor, das Gegenstück zum Rotationskolbenmotor
 Hüttenwerke Krupp Mannesmann
 Hypertrophe Kardiomyopathie, auch hypertrophische Kardiomyopathie (eigentlich HCM), eine Erkrankungen des Herzmuskels

HKM